Соннак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Соннак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта